Села:
 Новокалинівка — Дніпропетровська область, Криничанський район
 Новокалинівка — Сумська область, Роменський район